Rüdenauer ist der Familienname der folgenden Personen

 Meinhard Rüdenauer (* 1941), österreichischer Komponist, Autor und Kulturjournalist
 Ulrich Rüdenauer (* 1971), deutscher Journalist, Literatur- und Musikkritiker